Hubel kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Hubel,

Liechtenstein 

 Silberhorn (bergstopp i Liechtenstein), Triesenberg, 

Robotskapade Antarktisförgreningar